Toto je seznam obcí v departementu Cantal ve Francii, jichž je celkem 260:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Cantal